Дидик — українське прізвище. Відомі носії:

 Дидик Галина — діячка ОУН, референт підпільного Українського Червоного Хреста, зв'язкова і довірена особа Романа Шухевича.
 Дидик Михайло Володимирович — старший прапорщик Міністерства внутрішніх справ України, учасник російсько-української війни.
 Дидик Созонт ЧСВВ — релігійний діяч.

Див. також 
 Дідик

Українські прізвища